П'ятидесятництво єдності (також відоме як Апостольське п'ятидесятництво) — це нетринітарний релігійний рух у протестантській християнській родині церков, відомий як п'ятидесятництво. Свою відмінну назву він отримав від свого вчення про Божество, яке в народі називають доктриною єдності, формою модалістичного монархізму. Ця доктрина стверджує, що існує один Бог, єдиний божественний дух без розрізнення осіб, який проявляє себе різними способами, зокрема як Батько, Син і Святий Дух. Це різко контрастує з доктриною трьох різних і вічних осіб, яку стверджує тринітарна теологія.

Віруючі в Єдність хрестять виключно в ім'я Ісуса Христа, на відміну від тринітарної формули хрещення «в ім'я Отця, Сина і Святого Духа». Віруючі в Єдність стверджують, що Ісус є єдине ім'я Отця, Сина і Святого Духа, тому всі релігійні дії повинні виконуватися в цьому єдиному імені.

А Петро до них каже: Покайтеся, і нехай же охриститься кожен із вас у Ім'я Ісуса Христа на відпущення ваших гріхів, і дара Духа Святого ви приймете! (Дії 2:38)

П'ятидесятництво